Кальві () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто
 Кальві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Кальві — цивільний аеропорт розташований за 6 км SE від Кальві, Корсика.

Див. також 
 Кальве